Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1958 były dwudziestymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Admirałtiejec Leningrad. Mistrzowski tytuł po raz 7-ty wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Anatolij Iljin ze Spartaka Moskwa, który zdobył 19 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim